Fox Township (Iowa)
Fox Township (Illinois)
Fox Township (comté de Jasper, Illinois)
Fox Township (Missouri)
Fox Township (comté d'Elk, Pennsylvanie)

Homonymie de townships